Николаос (Никос) Иконому (; род. 19 февраля 1973, Афины) — греческий профессиональный баскетболист (тяжёлый форвард) и баскетбольный тренер. Двукратный чемпион и двукратный обладатель Кубка Греции, победитель Европейской лиги ФИБА 1995/96 и обладатель Межконтинентального кубка 1996 года с клубом «Панатинаикос». На протяжении многих лет выступал за юниорские и национальную сборную Греции, чемпион Европы среди юниоров (до 16 лет) и серебряный призёр чемпионата Европы среди юношей (до 22 лет).

Спортивная карьера 
Никос Иконому уже в детстве подавал большие надежды как баскетболист, в 1989 году став с кадетской сборной Греции чемпионом Европы в возрасте до 16 лет. На этом турнире он набирал в среднем по 25 очков за игру, став его лучшим бомбардиром. Иконому начал профессиональную баскетбольную карьеру в сезоне 1990/91 в составе клуба «Ионикос» (Никея), а уже со следующего года присоедился к одному из сильнейших клубов Греции — «Панатинаикосу». В 1992 году он завоевал ещё одну медаль чемпионата Европы, на сей раз среди юношей в возрасте до 22 лет, а уже в следующем году появился на площадке и в составе национальной сборной Греции.

В «Панатинаикосе» Иконому выступал до 1999 года, дважды подряд — в 1994 и 1995 годах — пробившись с клубом в Финал четырёх Европейской лиги ФИБА, а в сезоне 1995/96 впервые в истории греческого баскетбола выиграв этот главный европейский клубный турнир. По два раза за этот период он также выигрывал чемпионат и Кубок Греции, а в звёздном сезоне 1995/96 был признан лучшим игроком греческой лиги. В эти же годы он успешно играл в сборной Греции, поднявшись с ней до пятого места на Олимпийских играх в Атланте (где он стал её лучшим бомбардиром, а также до четвёртого места на чемпионате мира 1998 года и трёх чемпионатах Европы. Четыре года подряд — с 1996 по 1999 год — Иконому участвовал в матчах Еврозвёзд ФИБА, в первый год став лучшим бомбардиром сборной Востока.

После расставания с «Панатинаикосом» Иконому сыграл ещё в ряде ведущих европейских клубов, включая болонский «Киндер» (с которым дошёл до финала Кубка Сапорты 2000 года), «Барселону» и главных соперников своей прежней команды в чемпионате Греции — «Олимпиакос». Один сезон он провёл и в России, где выступал за московское «Динамо». Иконому завершил игровую карьеру после выступлений в сезоне 2006/07 в клубе «Панеллиниос». В сезоне 2008/9 он был назначен главным тренером клуба «Олимпия» (Патрас), но уже в декабре подал в отставку в связи с низкими результатами. В сезоне 2013/14 он тренировал клуб «Икари» (Серрон), а в следующем сезоне возглавил команду «Ливадия».

Европейские клубные турниры

Сборная Греции

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты Греции
Игроки сборной Греции по баскетболу
Игроки БК «Ионикос»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Барселона»
Игроки БК «Олимпия» Лариса
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Паниониос»
Игроки БК «Панеллиниос»
Баскетбольные тренеры Греции